La fluorapophyllite-(K) è un minerale  il cui nome deriva dalle parole greche ἀπό, apo ("lontano") e "φύλλον", phyllon ("foglia"), in riferimento al fatto che in seguito al riscaldamento si esfoglia. Fino al 2008 era conosciuta come fluorapofillite per poi essere ridenominata apophyllite-(KF), mentre nel 2013 è stato introdotto il nome attuale. Costituisce una serie con l'hydroxyapophyllite-(K).

Morfologia 
La fluorapophyllite-(K) si presenta in cristalli tabulari o prismatici.

Origine e giacitura 
La fluorapophyllite-(K) è un minerale secondario nei basalti.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Fillosilicati